Gingins hat folgende Bedeutungen:

 Gemeinde im Schweizer Kanton Waadt, siehe Gingins
 waadtländisch-bernisches Adelsgeschlecht, siehe Gingins (Adelsgeschlecht)

Gingins ist der Name folgender Personen:
 Albert de Gingins (Louis Henri Albert de Gingins et d’Eclépens, Baron von Gingins; 1859–1911), schweizerisch-deutscher Kynologe
 Hélène de Gingins, Schweizer Salonière, Abolitionistin und Frauenrechtlerin
 Wolfgang-Charles de Gingins, Schweizer Offizier und Welschseckelmeister